Saki může být:

místopisné jméno
 Saki (v ukrajinštině Saky) – lázeňské město na Krymu
 Saki (vesnice) – vesnice v Estonsku
 Saki (řeka) – řeka v Estonsku

jméno člověka
 Saki – pseudonym, který používal Hector Hugh Munro (1870–1916), britský spisovatel

Rozcestníky - místopisné jméno